Зборов може бити:

 Зборов (Бардјејов), насељено мјесто у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република
 Зборов (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република